81-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка состояла из 9 этапов (включая пролог) и проводилась с 10 по 18 июня 2017 года в рамках Мирового тура UCI 2017 (категория 2.UWT).

Победителем гонки, второй раз в карьере, выиграв королевский горный этап, стал словенский велогонщик Симон Шпилак из команды .

Участники 
Согласно правилам UCI, все 18 команд мирового тура были обязаны принять участие в гонке. Также её организаторы пригласили 4 профессиональные континентальные команды. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли все 176 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки был частично анонсирован 21 декабря 2016 года и полностью представлен 2 марта 2017 года.

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3 
Американец Ларри Уорбасс из команды Aqua Blue Sport отобрался в отрыв дня, из которого за 10 км до финиша на финальном подъёме остался один, и продолжил бороться до финиша в одиночном отрыве. За 8 км до финишной черты он опережал группу генеральщиков почти на 3 минуты. Сумев удержать преимущество до финиша, он одержал свою первую профессиональную победу.

Когда Уорбассу до финиша оставалось 5.5 км, из группы генеральщиков атаковали Дамиано Карузо (), Доменико Поццовиво () и Стевен Крёйсвейк (), за которыми поехали Симон Шпилак () и Маттиас Франк (), а Руй Кошта () и Ион Исагирре () выпали. Затем атаковал Крёйсвейк, на рывок которого отреагировал Шпилак. Следующую атаку предпринял Доменико Поццовиво. Атака Матиаса Франка была нейтрализована на последнем километре и группа в составе Карузо, Крёйсвейка, Шпилака, Поццовиво и Франка начала борьбу за второе место на этапе. Быстрее всех на финише оказался Дамиано Карузо. Он же возглавил общий зачёт гонки.

Этап 4

Этап 5 
За 12 км до финиша, в 3-х км от вершины финального подъёма перевала Альбула из группы жёлтой майки атаковал Доменико Поццовиво (). На вершине он добрал ехавшего впереди в одиночном отрыве канадского гонщика команды  Майкла Вудса — последнего из гонщиков раннего отрыва. На спуске, который гонщикам пришлось проходить под сильным дождём, Поццовиво за 5 км до финиша уехал от Вудса и прошёл оставшуюся часть дистанции в одиночку, удержавшись до финиша и опередив ближайших преследователей на 4 секунды. Руй Кошта () финишировал вторым, а Ион Исагирре () замкнул тройку лучших.

Победа на этапе, 10 бонусных секунд, а также лучшее время, показанное в прологе (в сравнении с Карузо), позволили Доменико Поццовиво перехватить майку лидера гонки у своего соотечественника Дамиано Карузо.

Этап 6 
За 10 км до финиша на финальном подъёме к леднику Тифенбахфернер группа лидеров проредела до 8 гонщиков. Лидировавший в общем зачёте Доменико Поццовиво () выпал из нее за 13 км до финишной черты.

Ускорившийся за 10 км до финиша, Рейн Таарамяэ из команды  увёз за собой своего капитана Симона Шпилака, а также Джо Домбровски (). За 9 км до финиша Таарамяэ поехал своим темпом, а у Шпилака и Домбровски в запасе за 8 км до финиша было 25 секунд над ближайшими преследователями, а Доменко Поццовиво уже проигрывал около полутора минут. За 7 км до финиша Поццовиво проигрывал Шпилаку 2 мин. 20 сек. За 5.3 км Домбровски не выдержал темпа Шпилака и выпал, а Ион Исагирре () ускорился и стал постепенно добирать отставание, пройдя Джо Домбровски за 3 км до финиша. Но Шпилака Исагирре догнать не успел. На финише словенец опередил его на 22 секунды, а финишировавшего 3-м Джо Домбровски на 36 секунд, став лидером генеральной классификации.

Этап 7

Этап 8

Лидеры классификаций 
На Туре Швейцарии 2017 разыгрывались четыре разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался желтой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на всех этапах, кроме пролога и этапа 8 (индивидуальных гонок): 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер очковой классификации носил черную майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-5 на этапах 1-7 и за первые три позиции, занятые на промежуточных финишах.
 
Синяя майка присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъемов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория: высшая, первая, вторая или третья. Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось. 

Среди гонщиков-швейцарцов разыгрывалась специальная классификация, которая рассчитывалась также, как и генеральная. Её лидеру вручалась красная майка.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Дополнительно, после каждого этапа вручался приз самому активному гонщику, который определялся жюри гонки. На этапах с раздельным стартом им автоматически ставал победитель. На следующий этап такому гонщику присуждался красный номер.

Итоговое положение

Очки мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Лидерство в генеральной классификации: 10 очков  за каждый этап

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания

Источники 
 

Мировой тур UCI 2017
Тур Швейцарии